La transición al capitalismo puede referirse a
la transición del feudalismo al capitalismo, correspondiente al modelo del materialismo histórico y que todas las formaciones sociales históricas han de pasar, según ese modelo. Para Europa Occidental, se produjo durante la Edad Moderna, o más propiamente en la formación histórica conocida como Antiguo Régimen (desde finales de la Edad Media hasta comienzos de la Edad Contemporánea).
la economía de transición, forma de economía que procura pasar del socialismo hacia el capitalismo. 

Edad Contemporánea